Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1978/79 war die 34. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam der VfL Pinneberg nach einer Saison aus der Oberliga Nord wieder zurück in die Verbandsliga, dazu die beiden Aufsteiger Hummelsbütteler SV (erstmals in der Landesliga) und FC St. Pauli Amateure (Wiederaufstieg nach zwei Jahren).

Sieger wurde der VfL Stade. Zusammen mit dem Zweitplatzierten ASV Bergedorf 85 nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Dort konnten sich beide nicht durchsetzen und verpassten den Aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Die Amateurmannschaft des FC St. Pauli musste nach einer Saison wieder absteigen, der 1. SC Norderstedt nach zwei Spielzeiten und der SV Curslack-Neuengamme nach sechs Spielzeiten.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1978/79 im deutschen Fußball-Archiv

1978
Fußballsaison 1978/79